Constantin Stoicescu este un nume purtat de mai multe persoane:

 Constantin C. Stoicescu (1881-1944) - jurist român, care a îndeplinit funcția de ministru al justiției în guvernul Ion Antonescu (15 februarie 1941 - 14 august 1942)
 Constantin I. Stoicescu (1852-1911) - jurist, publicist și om politic român, care a îndeplinit de mai multe ori funcția de ministru în guvernele liberale din perioada 1895-1904